Die Saison 2016/17 war die 16. Spielzeit der italienischen Lega Basket Serie A, der höchsten Spielklasse im italienischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 95. Meisterschaft im italienischen Basketball der Herren. Die Hauptrunde startete am 2. Oktober 2016 und endete am 7. Mai 2017 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 20. Juni 2017.

Als Titelverteidiger und Pokalsieger startete Olimpia Milano in die Saison. 

Aufsteiger zur Saison 2016/17 war Brescia Leonessa. Nach der Hauptrunde stand Vanoli Cremona als Absteiger in die Serie A2 fest.

Italienischer Meister wurde Reyer Venezia, die sich in der Finalserie gegen Aquila Trento mit 4:2-Siegen durchsetzten. Für Venedig war es nach 74 Jahren der dritte Meisterschaftsgewinn.

Internationale Wettbewerbe

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2016/17

Ehrungen 2016/17 
{| class="wikitable"
! Auszeichnung
! Name
! Verein
|-
| MVP-Hauptrunde
|  Markus Landry
| Germani Basket Brescia
|-
| Bester italienischer Nachwuchsspieler (U22)
|  Diego Flaccadori
| Dolomiti Energia Trentino
|-
| Trainer des Jahres
|  Vincenzo Esposito
| The Flexx Pistoia
|-
| MVP-Finalrunde
|  Melvin Ejim
| Umana Reyer Venezia
|}

Weblinks 
 Lega Basket – Startseite – offizielle Webseite der LBA

2016/17
Basketballsaison 2016/17